Tikitherium — вимерлий рід ссавців пізнього тріасу. Вважається, що він є комахоїдним і близьким родичем Docodonta. Тікітерій відноситься до Тікі, села, розташованого поблизу формації Тікі, де було знайдено зразок, а теріум по-грецьки означає «Звір». Вид був названий copei на честь Едварда Дрінкера Коупа за його піонерські відкриття щодо розуміння корінних зубів ссавців.

Класифікація 
Tikitherium вважається ссавцем на основі Датта (2005). Однак філогенія, заснована на Luo and Martin (2007), розміщує Tikitherium і Docodonta як сестринські таксони, які є Mammaliformes, на основі спільних ознак зносу фасеток і платформи на лінгвальній стороні молярів. Хоча Луо та Мартін дійшли висновку, що Tikitherium і Docodonta є найбільш близькими між собою, обговорюється те, що Woutersia натомість може бути сестринським таксоном Docodonta через схожість їхніх видатних язикових горбків.

Примітки 

Роди тварин
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2005